JA peut faire référence à :
 Jeunes Ailes, une association ayant pour objet de promouvoir l’aviation auprès de tous et plus particulièrement les jeunes ;
 Jeune agriculteur, une expression usitée dans le milieu agricole français pour désigner un agriculteur installé avant ses 40 ans ;
 Jeunes Agriculteurs, un syndicat agricole français, adhérent au syndicat FNSEA dont les membres se font appeler « jeunes agriculteurs » ;
 Jus d'abricot, une boisson préparée à partir d'abricots ;
 Jeune arbitre, un grade du corps arbitral dans certains sports collectifs ;
 Juge-arbitre au badminton ou au tennis de table ;
 Jeunesse apatride, un groupe de street-punk québécois ;
 Journal asiatique, revue d’études orientales ;
 Ja (Jacqueline), une des trois personnages principaux de Ji, Ja, Jo, série littéraire pour la jeunesse, de Pat Smythe.
 Jamaïque, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Japon, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Air Bosna, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
ja est un code :
 japonais, selon le code ISO 639.